Лузітанія — власна назва.

Історія 
 Лузітанія — римська провінція.
 Лузітанія — землі лузітанів.
 Лузітанська війна

Інше 
 Лузітанія (корабель) — океанський лайнер.